Tamale (Ghana), een stad in Ghana
 Tamale (voedsel), een Latijns-Amerikaans gerecht